Politieke partijen
Partij voor de Vrijheid (PVV), een Nederlandse politieke partij die in 2006 werd opgericht door Geert Wilders
Partij van de Vrijheid (PvdV), een voormalige Nederlandse politieke partij die in 1948 met Comité-Oud opging in de VVD
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV), een voormalige Vlaamse partij en voorloper van de VLD (nadien Open Vld)
Overige
Productschap voor Vee en Vlees, een Nederlands productschap
Politie Voetbal Vrienden, een Surinaamse voetbalclub
RKPVV, een voetbalclub uit Helmond die ook bekend is onder de naam PVV Helmond
Premies volksverzekeringen, een groep van verzekeringspremies in Nederland